Rochester henviser til forskellige artikler:

Steder 
I Australien
 Rochester, Victoria – by i staten Victoria, Australien.

I England
 Rochester, Kent – by i grevskabet Kent, England.
 Rochester, Northumberland – by i grevskabet Northumberland, England.

I USA
 Rochester, Illinois – by i staten Illinois, USA.
 Rochester, Indiana – by i staten Indiana, USA.
 Rochester, Kentucky – by i staten Kentucky, USA.
 Rochester, Massachusetts – by i staten Massachusetts, USA.
 Rochester, Michigan – by i staten Michigan, USA.
 Rochester, Minnesota – by i staten Minnesota, USA.
 Rochester, New Hampshire – by i staten New Hampshire, USA.
 Rochester, New York – by i staten New York, USA.
 Rochester, Ulster County – by i staten New York, USA.
 Rochester, Ohio – by i staten Ohio, USA.
 Rochester, Pennsylvania – borough i Pennsylvania, USA.
 Rochester, Texas – by i staten Texas, USA.
 Rochester, Vermont – by i staten Vermont, USA.
 Rochester, Washington – et landområde i staten Washington, USA.
 Rochester, Wisconsin – by i staten Wisconsin, USA.

Højadelig titel 
 Baron Rochester – engelsk adelig titel.